Візня — річка в Україні, Житомирська область
Візня — село, Житомирська область, Коростенський район